Le tournoi de tennis de Bangalore est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2008, classée en catégorie Tier II, se dispute du 3 au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Patty Schnyder, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Peng Shuai et Sun Tiantian.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bangalore
 Saison 2008 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2008
Bangalore
Sport en Inde en 2008
Tennis en mars 2008